PSJ puede referirse a:
 Port St. John, localidad estadounidense localizada en Florida;
 Partido Socialista de Japón, antiguo partido político;
 Photographic Society of Japan, creada en 1951;